het resultaat van een overstroming.
Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom.
Verdronken Land van Zuid-Beveland, overstroomd door de Sint-Felixvloed van 1530, nu deel van de Oosterschelde.
Verdronken Land van Saeftinghe, overstroomd door de Allerheiligenvloed van 1570, nu moerasgebied in Zeeuws-Vlaanderen.
Verdronken Land, een film uit 1980 van Chris Brouwer en Gerard Reteig.
Het verdronken land, een verhaal van Suske en Wiske uit de vierkleurenreeks.